Termin alfa-fukozidaza ima više značenja.

 Fukoidanaza, enzim
 Alfa-L-fukozidaza, enzim